Чезава може бити:

 Чезава, археолошки локалитет у Ђердапској клисури
 Чезава, десна притока Дунава